El término Brignac puede referirse a:

 Brignac, comuna francesa en la región de Languedoc-Rosellón.
 Brignac, comuna francesa en la región de Bretaña.